Васи́лий Серге́евич Кулько́в () — советский и российский футболист, защитник и полузащитник, игрок сборных СССР и России. Мастер спорта СССР (1989). Тренер.

Карьера

Клубная 
Воспитанник СДЮШОР московского «Динамо» (по другим данным — футбольной школы «Чертаново»). В фарм-клубе москвичей, в «Динамо» (Кашира), проходил два года армейской службы, играл во второй союзной лиге. При этом Кулькова держал на примете главный тренер «Динамо» (Москва) Эдуард Малофеев, привлекал к играм за дубль.

В 1986 года был рекомендован Олегом Романцевым, команда которого, «Красная Пресня», играла в одной зоне с каширским «Динамо», Константину Бескову. В «Спартаке» провёл полгода (играл за дубль), после которых попросился играть за «Красную Пресню». После того как Романцев стал главным тренером в «Спартаке» Орджоникидзе, Кульков последовал за ним. В команде провёл яркий сезон и вслед за Романцевым в 1989 году отправился в московский «Спартак». С первого же сезона стал игроком основы.

В 1991 году принял приглашение португальской «Бенфики», в которую его взяли без просмотра. В команде провёл несколько успешных сезонов. В 1994 году вместе с Юраном принял приглашение Бобби Робсона и перешёл в «Порту».

В 1995 году вернулся в московский «Спартак», где отлично провёл полгода. Планировал остаться в команде и на следующий сезон, но руководство не приняло его условий. В итоге зимой 1996 года отправился играть в «Миллуолл», который после первого круга претендовал на выход в Премьер-лигу Англии. По признанию Кулькова, в Англии ничего не получилось по той причине, что приглашал его один тренер, а вскоре пришёл другой, из Шотландии, и привёл своих игроков. «Миллуолл» в итоге скатился вниз, а потом и вовсе обанкротился. Вторую половину 1996 года лечился после травмы колена, восстанавливал форму.

В начале 1997 года сам пришёл в спартаковский манеж, попросил у Романцева разрешения потренироваться вместе со «Спартаком», не рассчитывая попасть в команду. Однако в феврале 1997 года Романцев сам предложил ему поехать с командой на сбор в Турцию, а потом включил в заявку на чемпионат России. Но сезон у Кулькова не заладился (помешали травмы), и после нескольких матчей он выпал из основы. В середине 1997 года, после разговора с Бышовцем, перешёл в «Зенит»: на тот момент у него был лишний вес, однако Кульков сбросил его, удачно влившись в команду. Контракт был до конца сезона, и по его истечении Кульков покинул команду. Планировал начать работать тренером, но уже в 1999 году стал играть за «Крылья Советов».

Стиль игры 
Техничный, хорошо видевший поле, тонко понимал игру. Был наделён комбинационным даром, отлично владел длинным пасом, умел своевременно и с пользой для команды подключаться к атакам.
По словам Анатолия Бышовца, Кульков мог играть и крайнего защитника, и действовать в центральной зоне; его отличали волевые качества, профессионализм и отношение к делу.

В сборных 
В 1989 году дебютировал в сборной СССР в матче против сборной ГДР в отборочной игре к ЧМ-90 в Киеве. Однако игроком основы в сборной стал уже после ЧМ-90, при новом главном тренере, Анатолии Бышовце.

В 1993 году стал одним из футболистов сборной сборной России, чья подпись стояла под «Письмом четырнадцати».

Получил травму колена, из-за которой не смог поехать со сборной России на Евро 1996.

Тренерская 
После завершения игровой карьеры был занят тренерской деятельностью. 19 июля 2002 года на официальном сайте РФС появлялась информация о назначении Кулькова главным тренером юношеской сборной России, несколькими днями спустя признанная пресс-службой данной организации ошибочной. В дальнейшем Кульков работал в тренерских штабах «Алмаза», «Маритиму» (помощник Анатолия Бышовца), «Химок» и «Томи». В 2007—2008 годах входил в тренерский штаб московского «Локомотива». В 2009 году стал тренером молодёжного состава московского «Спартака».

11 января 2013 года, после перевода Дмитрия Гунько в тренерский штаб первой команды «Спартака», Кульков назначен главным тренером молодёжного состава. 17 мая дублёры досрочно одержали победу в молодёжном первенстве. 23 июля, после двух поражений на старте нового сезона молодёжного первенства, в том числе крупного в матче с «Уралом» (1:6), Кульков был отправлен в отставку.

В 2018 году входил в тренерский состав академии «Спартака» имени Федора Черенкова.

Последние годы жизни 
В 2019 году стало известно о том, что у Кулькова диагностирован плоскоклеточный рак пищевода, однако сам игрок скрывал болезнь от многих своих друзей. Ещё больше усугубил состояние его здоровья тот факт, что он переболел коронавирусом COVID-19. Скончался 10 октября 2020 года в реанимации одной из больниц, незадолго до операции, которую должен был перенести в тот же день.

Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Достижения

В качестве игрока 
 Спартак (Москва)
 Чемпион СССР: 1989
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1991
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1995

 Бенфика
 Чемпион Португалии: 1993/94
 Обладатель Кубка Португалии: 1992/93

 Порту
 Чемпион Португалии: 1994/95
 Обладатель Суперкубка Португалии: 1994

 Зенит (Санкт-Петербург)
 Обладатель Кубка России: 1998/99

В качестве тренера 
 Локомотив (Москва)
 Обладатель Кубка России: 2006/07

 Спартак (Москва)
 Победитель молодёжного первенства России: 2012/13

Личные 
 В списке 33 лучших футболистов сезона в СССР (1): № 1 — 1991.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте fanat1k.ru
 Статистика на сайте zenit-history.ru
 Профиль на официальном сайте ФК «Локомотив» Москва
 Кульков в Португалии
 Василий Кульков. «В который раз я оказался на распутье», «Спорт-Экспресс футбол», № 73, 26 февраля 1998
 Кульков: от звёздной болезни Данни вылечил Бышовец, «Чемпионат», 24 декабря 2010
 «Чтобы не пускать к Романцеву, мне в армии чуть не вырезали несуществующий аппендицит». Не публиковавшееся интервью Василия Кулькова
 Умер Василий Кульков. Он поиграл за три сборные, выкидывал «Арсенал» из Кубка чемпионов и забивал в легендарном матче «Зенита»
 
 Он «закрыл» Марадону

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Динамо» Кашира
Игроки ФК «Пресня»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Алверка»
Футбольные тренеры России
Умершие от рака пищевода
Умершие от COVID-19 в России
Похороненные на Троекуровском кладбище